Wetterberg ist der Name folgender Berge:

 Wetterberg (Pfalz)
 Wetterberg (Sachsen)